

Etimologia 
Rèzza dal latino retia (plurale di rēte), detta anche retiàrius ("gladiatore fornito di una rete per combattere").

Provenienza 
Termine utilizzato sul litorale laziale, o comunque nel meridione italiano, per identificare la comune rete da pesca.

Tipologie 
La comune rèzza viene normalmente misurata in panni.
1 panno non deve misurare più di 100 m di lunghezza e 2 m di altezza; le sue maglie non devono essere inferiori a 23 mm.
Il capo e la coda della rezza devono essere sorrette da dei pedagni.

Attrezzatura da pesca